Euthydème, Euthydémos sont les transcriptions du même nom grec. Il y a trois occurrences de ce nom dans l'œuvre socratique.

Trois Euthydème sont des personnages présents dans trois des dialogues de Platon : 
Le premier est un jeune aristocrate célèbre par sa beauté, dont parlent Le Banquet et l'historien Xénophon : Au Livre IV des Mémorables, Xénophon raconte la passion de Critias pour le jeune Euthydème et comment Socrate a critiqué publiquement Critias de vouloir, dans sa relation avec Euthydème, satisfaire uniquement ses appétits sexuels. Euthydème cherche à imiter Socrate, son maître, dont il est fanatique - à l’instar d’Apollodore ou encore d’Aristodème de Cydathénéon, dont il sera question dans Le Banquet. Aristodème se démarque par son mépris à l'égard de la religion officielle.

Le deuxième est Euthydème de Chios, sophiste, éponyme du dialogue de Platon qui porte sur l'éristique : L’Euthydème. Cet Euthydème est également présent dans le Cratyle. Selon lui, tout est similaire pour tout le monde en même temps et toujours. Un de ses arguments  dans la Rhétorique d’Aristote, au Livre II. Deux fragments de deux œuvres du philosophe Colotès ont été découvertes à la Villa des Papyri à Herculanum : Contre le Lysis de Platon et Contre Euthydème de Platon.

Le troisième est un personnage du Premier Livre de La République de Platon, fils de Céphale et frère du rhéteur Lysias.

Bibliographie

Références 

Littérature grecque classique
Philosophe de la Grèce antique
Personnage des dialogues de Platon